Con el nombre de Acta de Unión se conoce los tratados entre Gales (1284), Escocia (1652 y 1707) e Irlanda (1800) con Inglaterra y que reunían las coronas de cada uno de ellos con la última. Estas actas pueden ser:
 Acta de Unión (1284) entre el País de Gales con el Reino de Inglaterra (también conocido como Estatuto de Rhuddlan).
 Acta de Unión (1652), (Proyecto de Unión), anexión de Escocia por la Commonwealth de Inglaterra.
 Acta de Unión (1707) entre el Reino de Escocia con el Reino de Inglaterra.
 Acta de Unión (1800) entre el Reino de Irlanda con el Reino de Gran Bretaña.
 Acta de Unión (1918) entre Islandia y Dinamarca

También puede hacer referencia al:

 Acta de Unión (1840) entre el Bajo y el Alto Canadá, para formar la Provincia de Canadá.